Jméno a příjmení Karel Adámek má více nositelů:

 Karel Adámek (1840–1918) – český politik a spisovatel
 Karel Adámek (advokát) (1843–1914) – český politik a advokát, poslanec Říšské rady, bratr Gustava
 Karel Václav Adámek (1868–1944) – český spisovatel